Grove City kan syfta på:

 Grove City, Florida
 Grove City, Minnesota
 Grove City, Ohio
 Grove City, Pennsylvania